Avvoltoio – nome comune di alcuni rapaci appartenenti alle famiglie degli Accipitridae e Cathartidae
 Avvoltoio – personaggio dei fumetti Marvel
 Avvoltoio – simbolo araldico
 Avvoltoio – classe di caccia stellari droidi nell'universo immaginario di Star Wars
 Avvoltoi – gruppo musicale rock italiano